Ричард Боветт ( — ?)  — английский автор XVII века, демонолог.

Родился в  г., умер в начале XVIII века. Получил образование в Оксфорде, автор «Pandaemonium» (Лондон, 1684), книги по демонологии.

В книгах Боветта содержится множество антикатолических выпадов, и, в частности, католицизм часто приравнивается к колдовству. Его работы оказали влияние на Джозефа Гленвилла и Генри Мура.

Примечания 

Персоналии без указанной даты смерти
Умершие в XVIII веке
Демонологи